Die Abkürzung AUT steht für:

 Austral Líneas Aéreas, eine argentinische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 das ISO 3166-1 Kürzel zur Bezeichnung von Österreich (Austria)
 dem IATA Airport-code für den Flughafen Atauro in Osttimor
 das ehemalige Bundesforschungsprogramm Arbeit und Technik
 Application Under Test im Softwaretest
  aut. architektur und tirol, Tiroler Architekturmuseum in Innsbruck

Der Wortanfang aut- oder auto- ist:
 ein griechischer Wortstamm ()  in deutschen Fremdwörtern mit der Ursprungsbedeutung "selbst" oder "eigen", siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #auto

Das Wort aut bedeutet:
 oder auf Latein als "aut-aut" in der Bedeutung "entweder-oder", ein Bindewort bzw. eine Konjunktion (Wortart)
 zweistellige Wahrheitsfunktion aut oder Kontravalenz oder ausschließende Disjunktion

Siehe auch:
 Auth
 Aud
 Out

Abkürzung